Mihai Viteazu se poate referi la:
 Mihai Viteazul - domnitor al Țării Românești
 Localități din România:
 Mihai Viteazu, Botoșani
 Mihai Viteazu, Călărași
 Mihai Viteazu, Cluj, reședința comunei cu același nume
 Mihai Viteazu, Constanța, reședința comunei cu același nume
 Mihai Viteazu, Mureș

 Mănăstirea Mihai Vodă din București, ctitorie a lui Mihai Viteazu, zidită în anul 1594

 Mihai Viteazul (film), film istoric
 Mihai Viteazul Chișinău, club de fotbal din Chișinău, care a existat în perioada interbelică în Regatul României.

Vezi și 
 Mihai Bravu